A Casper az Ijesztő Iskolában (eredeti címén Casper’s Scare School) amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet a YTV készített. Amerikában és Magyarországon egyaránt a Cartoon Network sugározta, de hazánkban a Megamax is műsorra tűzte 2012-ben. Két évad készült belőle, de Magyarországon a Cartoon Network elkaszálta, így csak az elsőt mutatták be magyarul.

Epizódok

Források 
 

Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok